Leo Rudolf Raubal (Linz, 1 oktober 1906 – 18 augustus 1977 of later) was een Oostenrijks leraar, soldaat en manager. Hij was de zoon van Leo Raubal sr. en diens echtgenote Angela, de halfzus van Adolf Hitler.

Levensloop 
Raubal jr. was werkzaam in Salzburg als leerkracht scheikunde. Hij bezocht sporadisch zijn moeder in Berchtesgaden toen ze daar woonde.
Net als zijn jongere neef Heinz Hitler werd hij graag gezien door Hitler. Hitler bracht veel tijd met hem door. Maar volgens William Patrick Hitler was dit gevoel zeker niet wederzijds. Raubal beschuldigde Adolf Hitler zelfs van de dood van zijn zus Geli. Dit werd nooit bevestigd door Raubal zelf, want volgens historicus Werner Maser zei hij in 1967 dat Hitler daarin niets te verwijten viel.

Voor de oorlog werkte Raubal als manager van de Linz Staalwerken. In oktober 1939 kwam hij terecht bij de Luftwaffe en was hij luitenant bij de genie. Hij leek ook sprekend op Hitler en diende soms als zijn dubbelganger.

In januari 1943 raakte Raubal gewond tijdens de slag om Stalingrad, en veldmaarschalk Friedrich Paulus vroeg aan Hitler om Raubal met een vliegtuig naar Duitsland te evacueren. Hitler weigerde dit echter en Raubal werd vervolgens op 31 januari 1943 door de Sovjets gevangengenomen. Hitler gaf het bevel de mogelijkheid van een gevangenenruil te onderzoeken, waarbij zijn neef uitgeruild zou worden voor Jakov Dzjoegasjvili, de zoon van Stalin. Dzjoegasjvili was in 1941 door de Wehrmacht gevangengenomen. Stalin was echter niet erg gehecht aan zijn zoon en weigerde de uitruil. Raubal werd opgesloten in de gevangenis van Moskou en werd pas op 28 september 1955 vrijgelaten.

Na zijn terugkeer in Oostenrijk werkte hij in Linz als leraar. Hij overleed tijdens een vakantie in Spanje en werd op 7 september 1977 in Linz begraven.

Hitler (familie)
Oostenrijks persoon in de Tweede Wereldoorlog